En Pologne, Kobylany peut désigner :
 Kobylany, village dans la voïvodie des Basses-Carpates

 Kobylany, village du powiat de Łosice, dans la voïvodie de Mazovie
 Kobylany, village du powiat de Radom, dans la voïvodie de Mazovie

 Kobylany, village de la voïvodie de Lublin

 Kobylany, village de la voïvodie de Petite-Pologne

 Kobylany, village de la voïvodie de Sainte-Croix